Нагель () — многозначный термин:

 Нагель — деревянный гвоздь или металлический штырь.
 Кофель-нагель — деталь рангоута парусного судна.

Топоним 
 Нагель — посёлок в Германии.

Фамилии 
 Нагель, Александр Борисович (1853—1907) — русский инженер-путеец, начальник Санкт-Петербургского железнодорожного округа, первым предложивший введение правил автомобильного движения Санкт-Петербурга.
 Нагель, Альбрехт Эдуард (1833—1885) — клиницист, профессор глазных болезней в Тюбингене.
 Нагель, Андрей Платонович (1877—1939) — русский автомобилист, журналист, издатель журналов «Спорт», «Автомобиль», «Двигатель», «Аэро», «Аэро и автомобильная жизнь»; внук издателя журнала «Отечественные записки» А. А. Краевского.
 Нагель, Бьорн (род. 1978) — немецкий и украинский наездник, специализирующейся на соревнованиях по конкуру.
 Нагель, Герд (род. 1957) — западногерманский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Нагель, Ларион Тимофеевич (1738—1808) — наместник Иркутского наместничества; генерал-губернатор Лифляндской губернии.
 Нагель, Мэри Энн — участница ансамбля «Arabesque».
 Нагель, Николай Николаевич (?—?) — архитектор.
 Нагель, Отто (1894—1967) — немецкий живописец и график.
 Нагель, Платон Андреевич (1847—1897) — журналист, типограф, сотрудник газеты «Голос»; отец автомобилиста А. П. Нагеля
 Нагель, Томас (род. 1937) — американский философ
 Нагель, Фёдор Борисович (1831—1903) — архитектор
 Нагель, Христиан Генрих фон (1803—1882) — немецкий математик.
 Нагель, Эрнест (1901—1985) — американский философ и логик.
 Нагель, Юлий Феликсович (1837—1892) — музыкант-виолончелист, композитор, преподаватель музыки в Александровском лицее.
 Нагель, Якоб (1899—1973) — статс-секретарь Имперского министерства почт (1937);. Ближайший сотрудник В. Онезорге.
 Нагель, Ян Павол (1934—1997) — лужицкий композитор и общественный деятель.

См. также 
 Нейгел, Стивен (1946—2014) — американский астронавт.

Примечания